Ербогачён — село в Иркутской области на правом берегу реки Нижняя Тунгуска, административный центр Катангского района.
 Ербогачён — региональный аэропорт в посёлке Ербогачён Иркутской области.